Shine a Light pode ser:

Shine a Light, filme documentário sobre The Rolling Stones;
"Shine a Light", canção da banda britânica McFly.
 Shine a Light, álbum do cantor sul-coreano G-Dragon.